Il toponimo Gogoşu può riferirsi a diverse località della Romania:
 Gogoșu, comune del distretto di Dolj
 Gogoșu, comune del distretto di Mehedinți